Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1936 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nell Hall Hopman et Harry Hopman battent May Blick et Abe Kay en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1936
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1936 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)